Suprema (del latín suprēmus) hace referencia a varios artículos:

Definición

Gastronomía
 Suprema (comida), tipo de corte de pescado que generalmente se ha realizado evitando que tenga espinas.
 Salsa suprema, de la cocina francesa, elaborada a partir de una velouté.
 Milanesa de pollo, filete que es igual a la milanesa y que son importantes en Argentina.

Historia
 Consejo de la Suprema Inquisición o La Suprema.